CARE France, fondé en 1983, est l'un des 14 membres de l'association humanitaire Care International.

Historique 
En 2003, Care France fusionne avec l'association SERA (Solidarité Enfants Roumains Abandonnés) créée par François de Combret en 1990 afin de venir en aide aux enfants. Cette action commune avait pour but que chaque enfant ait le droit de vivre au sein d'une famille.

Domaines d'intervention

Développement économique 
Par ses projets de développement économique, Care France réduit l'insécurité économique en améliorant les possibilités de revenus pour les familles défavorisées. Pour cela, elle défend les droits sociaux et économiques des individus en protégeant les salariés de grandes entreprises afin d’éviter leur exploitation. Elle développe également des activités génératrices de revenus dans différents secteurs d’activités tels que l’agriculture et l’artisanat.

Le 13 mars 2017, l'association a exposé aux Nations unies son rapport Micro-épargne et développement économique : les femmes en route vers l'égalité.

Activité de lobbying 
Pour l'année 2017, Care France déclare à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique exercer des activités de lobbying en France pour un montant qui n'excède pas .

Notes et références

Liens externes 
 Le site de CARE France
 Le site international de l'association

Association ou organisme d'aide humanitaire
Association française reconnue d'utilité publique
Organisme fondé en 1983